Ната́лья Фёдоровна Михе́ева (род. 2 января 1954, Ленинград) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, автор научных трудов и учебников по испанистике, межвариантной диалектологии романо-германских языков, контактной лингвистике, межкультурной языковой коммуникации, современным методам преподавания иностранных языков, проблемам переводоведения. Основатель научного направления в лингвистике и межкультурной коммуникации — межвариантная диалектология испанского языка.

Биография 

Михеева Наталья Федоровна родилась 2 января 1954 г. в Ленинграде. В июне 1976 г. окончила с отличием Минский государственный педагогический институт иностранных языков. В РУДН работает с 1999 г. В 2003 г. Н. Ф. Михеевой присуждена ученая степень доктора филологических наук, в 2006 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре иностранных языков. В 2007 г. она стала академиком Международной академии наук высшей школы.

Н. Ф. Михеева — известный языковед, исследователь широкого диапазона, крупный специалист в области романских, германских языков и сопоставительной лингвокультурологии, основатель ряда новых научных направлений в лингвистике, таких как национально-культурная специфика речевого поведения испаноязычных и англоязычных народов, сопоставительная межвариантная диалектология романо-германских языков и др. Она — автор свыше 280 печатных работ, изданных как у нас в стране, так и за рубежом (США, Мексика, Колумбия, Болгария, Испания), в том числе 12 книг (4 монографии, 5 учебно-методических пособий для вузов, 3 словаря).

Труды Н. Ф. Михеевой широко используются в практике вузовского преподавания в России и странах ближнего зарубежья (2 монографии напечатаны за рубежом, 3 учебно-методических пособия имеют гриф Минвуза). С 2007 действительный член Международной академии наук высшей школы, академик International Academy of Natural History (Германия) (2013), академик РАЕ (2014), член ассоциации испанистов, член ассоциации исследователей ибероамериканского мира.

Научная деятельность 

Научные труды Н. Ф. Михеевой и работающего под её руководством научного коллектива ежегодно награждаются медалями и дипломами ВВЦ. Концепция и методология Н. Ф. Михеевой легли в основу многих научных исследований как в нашей стране, так и за рубежом. В 2002 г. она вошла в состав ведущих лингвистов СНГ. Н. Ф. Михеева — руководитель кафедральной научно-исследовательской темы «Диалектология романо-германских языков. Современные методы преподавания иностранных языков».

Н. Ф. Михеевой создана научная школа в области диалектологии, межкультурной коммуникации, методики преподавания иностранных языков и др. Под её научным руководством 24 человека защитили кандидатские диссертации по вышеуказанным проблемам, два человека — докторские диссертации.

Награды 

Н. Ф. Михеева является рецензентом многих учебников и учебно-методических пособий, членом специализированных докторских советов по филологии и методике преподавания иностранных языков в РУДН, МГУ им. М. В. Ломоносова; членом УМО в МГЛУ; членом методической комиссии по иностранным языкам в университете, членом дирекции ассоциации «Испанисты России». Является главным редактором ежегодника научно-образовательного Центра латиноамериканских исследований РУДН, зам. главного редактора одного из годовых выпусков журнала «Вестник РУДН», Серия «Вопросы образования: языки и специальность», заместителем главного редактора «Вестник РУДН», Серия «Русский и иностранные языки и методика их преподавания», членом редколлегии «Вестник РУДН», Серия «Лингвистика».

За достижения в научно-педагогической деятельности Н. Ф. Михеева награждена знаком: «Заслуженный работник системы высшего профессионального образования РФ» (2009), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004), Благодарностью Министерства образования и науки РФ (2008), медалью имени А. Н. Грибоедова, четырежды — Почетными грамотами Ученого Совета Российского университета дружбы народов (2002, 2004, 2010, 2012) и трижды — ректората Российского университета дружбы народов (2005, 2007, 2011).

В марте 2010 г. она была избрана членом Экспертного Совета Государственной Думы РФ по вопросам высшего профессионального образования. 14 января 2011 г. Комиссия по общественным медалям и памятным знакам при Правительстве Российской Федерации наградила зав. кафедрой иностранных языков Филологического факультета РУДН Михееву Н. Ф. медалью «За труды в просвещении». 26 января 2011 г. в Центральном доме ученых РАН Н. Ф. Михеевой вручили Почетную грамоту информационно-аналитического журнала «Женщина и политика» "Гражданину России, человеку высокой культурно-духовной нравственности, вносящему вклад в создание гражданского общества России с признанием от журнала «Женщина и политика».
В октябре 2013 г. Наталья Федоровна стала академиком International Academy of Natural History.

18 октября 2013 г. в рамках национальной программы Российской Академии Естествознания «Золотой фонд отечественной науки» и в соответствии с решением комиссии по наградам «Европейского научно-промышленного консорциума» (ESIC) Михеева Н. Ф. удостоена высокой награды — Золотой медали «Европейское качество» (Gold medal «European quality») за достижения в области фундаментальных и прикладных исследований, направленных на непрерывное улучшение качества научной и образовательной продукции.

14 ноября 2013 г. в Министерстве образования и науки РФ Михеевой Н. Ф. был вручен диплом «Золотая кафедра России» из серии «Золотой фонд отечественной науки», нагрудной знак и удостоверение «За заслуги в области развития Отечественного образования и лекторское мастерство». В марте монография проф. Михеевой Н. Ф. «Настоящее и будущее испанского языка в Америке» стала лауреатом 35 Международного Парижского книжного салона.

Ссылки 
 
 Биографическая справка
 Михеева Н. Ф. на Учебном портале РУДН
 Страница на сайте РУДН
 Информация о Михеевой Н. Ф. на сайте Управления научной и инновационной политики
 [www.famous-scientists.ru/14100 Энциклопедия «Знаменитые ученые»]
 Официальный сайт РУДН
 Сайт Филологического факультета РУДН
 Сайт кафедры иностранных языков Филологического факультета РУДН
 Михеева Н. Ф. Испанский язык и межкультурная коммуникация

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Женщины-лингвисты
Лингвисты Белоруссии
Испанисты
Социолингвисты
Лексикографы Белоруссии
Диалектологи
Стилисты (лингвисты)